Calixto Participações uma holding cuja principal função é controlar uma propriedade rural em Itupeva, interior do estado de São Paulo, denominda Fazenda Calixto. Seu controle pertence a Rhuan Pedroza.

Empresas de participações do Brasil
Empresas de São Paulo (estado)